Арприш () — коммуна на северо-востоке Франции, регион Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Мозель. Относится к кантону Гротенкен.

Географическое положение 
Арприш расположен в 320 км к востоку от Парижа и в 39 км к востоку от Меца.

История 
 Поселение исторической провинции Лотарингия сеньората Моранжа.
 Разрушена в ходе Тридцатилетней войны.

Демография 
По переписи 2011 года в коммуне проживало 210 человек.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Дени (1778).
 Часовня (1750).
 Часовня Бенен, хоры XIV века.

Примечания

Ссылки